Le qualificazioni del singolare femminile dello  Sony Ericsson Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

 Jelena Dokić (qualificata)
 Rebecca Marino (primo turno)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)
 Evgenija Rodina (primo turno)
 Zhang Shuai (qualificata)
 Ksenija Pervak (qualificata)
 Lucie Hradecká (qualificata)
 Renata Voráčová (ultimo turno)
 Tamira Paszek (primo turno)
 Andrea Hlaváčková (primo turno)
 Mirjana Lučić (primo turno)
 Jill Craybas (primo turno)

 Alberta Brianti (primo turno)
 Vania King (primo turno)
 Sandra Záhlavová (primo turno)
 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)
 Kirsten Flipkens (ultimo turno)
 Junri Namigata (ultimo turno)
 Sania Mirza (qualificata)
 Anne Keothavong (primo turno)
 Arantxa Rus (qualificata)
 Pauline Parmentier (primo turno)
 Christina McHale (ultimo turno)
 Kateryna Bondarenko (primo turno)

Qualificate

 Jelena Dokić
 Jamie Hampton
 Arantxa Rus
 Sloane Stephens
 Zhang Shuai
 Ksenija Pervak

 Lucie Hradecká
 Sania Mirza
 Anna Tatišvili
 Chan Yung-jan
 Vesna Manasieva
 Nastas'sja Jakimava

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

Sony Ericsson Open 2011
WTA Tour 2011